Desa Kalidawir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalidawir (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 112,73), Jawa Timur, 
 Desa Kalidawir (administrativ by i Indonesien, lat -8,18, long 111,99), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar